La circoscrizione Valle d'Aosta è una circoscrizione elettorale italiana corrispondente all'omonima regione; si caratterizza come collegio uninominale e il seggio di sua spettanza è attribuito mediante sistema maggioritario a turno unico.

È stata più volte rinumerata, venendo contemplata come:
circoscrizione XXXII, per l'elezione dell'Assemblea Costituente, nel 1946 (Tabella A di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74);
circoscrizione XXXI, per l'elezione della Camera dei deputati, dal 1948 al 1993 (legge 20 gennaio 1948, n. 6, poi decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
circoscrizione XXVII, dal 1993 al 2005 (legge 4 agosto 1993, n. 277, cosiddetta legge Mattarella) e di nuovo fino al 2015 (legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta legge Calderoli);
circoscrizione II, dal 2015 al 2017 (legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetto Italicum, mai applicata);
circoscrizione XVIII, dal 2017 (legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetta legge Rosato).

Eletti

Risultati

Assemblea Costituente

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

XV legislatura

XVI legislatura

XVII legislatura

XVIII legislatura

XIX legislatura

Valle d'Aosta
Valle d'Aosta
Politica della Valle d'Aosta